Атим'я — річка в Свердловській області Росії, притока Пелиму.
 Атим'я — селище у складі Пелимського міського округу Свердловської області.
 Атим'я — станція Свердловської залізниці в селищі Атим'я.